est la formule brute de 2 isomères.

 éthanethiol, numéro CAS 
 sulfure de diméthyle ou diméthyl thioéther, numéro CAS